Anodontosaurus lambei — вид птахотазових динозаврів родини Анкілозаврові (Ankylosauridae). Вид існував у кінці крейдяного періоду (72,8-67 млн років тому). Скам'янілі рештки знайдено в Канаді в провінції Альберта у відкладеннях формування Каньйон Підкови. Описаний по голотипу CMN 8530, що містить рештки черепа, броні та посткраніального скелета.

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Arbour and Currie (2013):

Примітки 

Анкілозаврові
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1929